Donald John Trump, Sr. (n. 1946).
Donald John Trump Jr. (n. 1977).
Donald John Trump III (n. 2009).